Bea – gmina w Aragonii (Hiszpania)
 BEA – British European Airways